Maitland kan syfta på:

 Maitland – ett efternamn samt personer med efternamnet

Geografi

Australien 

 Maitland (ort i Australien, South Australia), Yorke Peninsula, 
 Maitland (ort i Australien, New South Wales), Maitland Municipality,

USA 

 Maitland, Florida, ort, Orange County, 
 Maitland, Missouri, Holt County, 
 Maitland, Pennsylvania, Mifflin County,